Equipe steht für:
 Mannschaft im Dressurreiten oder Springreiten
 Bond Equipe, britisches Automobil

Équipe steht für:
 L’Équipe, französische Sport-Tageszeitung